Trialeti (Georgisch: თრიალეთი) is een bergachtige historische regio in zuid-centraal Georgië in de hedendaagse regio (mchare) Kvemo Kartli. In het Georgisch betekent de naam "een plaats van zwerven". Het Trialetigebergte vormt de noordelijke grens, maar maakt wel deel uit van de wijdere Trialeti-regio. De historische regio komt overeen met het hedendaagse district Tsalka.

De stadjes Tsalka en Recha zijn overgebleven economische centra op het grondgebied van Trialeti, nadat het in de tweede helft van de 18e eeuw ontvolkt is geweest. Het gebied is rijk aan monumenten van de Georgisch cultureel erfgoed: er zijn meer dan honderd kerken en gebouwen met Georgische inscripties.

Dorp 
Trialeti is ook een nederzetting met een stedelijk karakter (daba) gelegen in het historische Trialeti-gebied, gelegen tussen Tsalka en Dmanisi.

Kvemo Kartli
Voormalige regio van Georgië